Güßbach ist ein Gewässername:

 Güßbach (Tambach), linker Oberlauf des Tambachs (zur Rodach, zur Itz) bis Altenhof, Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Güßbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Breitengüßbach, Landkreis Bamberg, Bayern 

Siehe auch:
 Güßgraben